

Місця 
 Брекен (Саскачеван) () — село в канадській провінції Саскачеван.
 Бракен (округ, Кентуккі) () — округ у штаті Кентуккі, США.
 Печера Брекен () — печера в штаті Техас, в якій живе найбільша колонія кажанів у світі — за підрахунками вчених, близько 30 мільйонів.

Прізвища 
 Джон Брекен () (1883–1969) — прем'єр Манітоби та лідер Прогресивної консервативної партії Канади, який був професором Саскачеванського університету.
 Брендан Брейкен () (1901–1958) — державний та політичний діяч Великої Британії.
 Едді Брекен () (1915–2002) — був американським актором.